Прахова — повіт на півдні Румунії.
 Прахова — румунська футбольна команда з міста Плоєшті.

Прахова — жіноча форма російського прізвища Прахов. Персоналії:
 Прахова Емілія Львівна (1849—1927) — дружина Адріяна Прахова, мати Миколи та Олени Прахових.
 Прахова Олександра Миколаївна (1950—2011) — українська художниця-графік.
 Прахова Олена Адріянівна (1871—1948) — художниця-вишивальниця, старша донька Адріяна Вікторовича та Емілії Львівни Прахових.
 Крюгер-Прахова Анна Августівна (1876—1962) — українська художниця і педагог; член Спілки художників УРСР.
російські прізвища
Жіночі форми прізвищ